Ипато — фамилия.

Известные носители:
 Ипато, Орсо
 Ипато, Теодато